Panta può riferirsi a:
Distretto di Panta, distretto della Liberia nella contea di Bong
Panta, rivista letteraria
Panta rhei, celebre aforisma attribuito ad Eraclito
Panta rei, saggio di Luciano De Crescenzo
Panta, produttore di giradischi